Center stage is een livealbum van de Australische gitarist Tommy Emmanuel, uitgebracht in 2008.

Composities

Cd 1
"The finger lakes"
"Papa George"
"Train to Duesseldorf"
"I go to Rio"
"Nine pound hammer"
"Old town"
"And so it goes"
"Jolly Swagman"
"Sukiyaki"
"Happy hours"
"Ruby's eyes"
"Beatles medley"
"Mombasa"

Cd 2
"Workin' man blues"
"Georgia on my mind"
"House of the risin' sun"
"Amazing grace"
"Story of little boy"
"Tall fiddler"
"Cowboy's dream"
"Morning aire"
"Initiation"
"Lenny bro'"
"Questions"

Muziekalbum uit 2008
Livealbum